Zonder titel (Alfred Eikelenboom, Amsterdam)
 Zonder titel (Alfred Eikelenboom, Den Haag)
 Zonder titel (Anna Enquist, Ferdinand Bolstraat)
 Zonder titel (Anna Enquist, Rokin)
 Zonder titel (Anna Enquist, Vijzelgracht)
 Zonder titel (André Volten, 1984)
 Zonder titel (Bart Kelholt)
 Zonder titel (Bas Peeperkorn) 
 Zonder titel (Ben Guntenaar)
 Zonder titel (Berend Hendriks)
 Zonder titel (Bernard Olsthoorn)
 Zonder titel (Bert Meinen)
 Zonder titel (Dick Zwier)
 Zonder titel (Dik Box, Amsterdam-Oost)
 Zonder titel (Dik Box, Amsterdam-Zuidoost)
 Zonder titel (Dirk Müller)
 Zonder titel (Eugène van Lamsweerde)
 Zonder titel (Femmy Otten)
 Zonder titel (Frans Hage)
 Zonder titel (Frans Mossou)
 Zonder titel (Fredy E. Wubben)
 Zonder titel (Guido Geelen)
 Zonder titel (Han Schuil)
 Zonder titel (Henk Duijn)
 Zonder titel (Herman Makkink)
 Zonder titel (Irene Lopez Leon)
 Zonder titel (Irina Schrijer)
 Zonder titel (Jan Wolkers)
Zonder titel (Jan van Goethem, Pieter Nieuwlandstraat)
Zonder titel (Jan van Goethem, Reinwardtstraat)
 Zonder titel (Johan Sterenberg)
 Zonder titel (Joost van Santen)
 Zonder titel (Jos Kokke)
 Zonder titel (Jos Wong)
 Zonder titel (Kees Bierman)
 Zonder titel (Kor Heemsbergen)
 Zonder titel (Leo Braat)
 Zonder titel (Lex Horn)
 Zonder titel (Lies Hansen)
 Zonder titel (Lies Maes, Groezestraat)
 Zonder titel (Lies Maes, Ingelandenweg)
 Zonder titel (Margot Zanstra)
 Zonder titel (Niels Keus)
 Zonder titel (Per Kirkeby)
 Zonder titel (Peter Struycken)
 Zonder titel (Piet Dieleman)
 Zonder titel (Piet Donk)
 Zonder titel (Piet Warffemius)
 Zonder titel (Sigurdur Gudmundsson)
 Zonder titel (Tim Rodermans, spoorbrug), muurschildering op spoorbrug
 Zonder titel (Tim Rodermans, metrobrug), muurschildering op metrobrug
 Zonder titel (Tom Postma)
 Zonder titel (Iriée Zamblé)